Vernon  es una población y comuna francesa, en la región de Normandía, departamento de Eure, en el distrito de Évreux. Es el chef-lieu del cantón de Vernon-Nord y del cantón de Vernon-Sud.

Demografía

Véase también 
 Comunidad de Ciudades Ariane

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Localidades de Eure